Пуща-Водицкий переулок () — название переулка

 Пуща-Водицкий переулок — переулок в Подольском районе города Киева, местности посёлок Шевченко.
 Пуща-Водицкий переулок — название ныне исчезнувшей улицы Аральская в период 1944–1955 года, местности Ветряные горы.